13-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 21 мая по 17 июня 1944 года в Москве, в Центральном доме культуры железнодорожников. Победил Михаил Ботвинник.

Турнирная таблица

Ссылки 

13th USSR Championship, Moscow 1944

Чемпионаты СССР по шахматам
1944 год в шахматах
1944 год в Москве
Шахматные турниры в Москве
Май 1944 года
Июнь 1944 года